Бычки:
 Бычковые (Бычки) — семейство рыб из отряда окунеобразных.
 Бычки — род рыб семейства бычковых.

Населённые пункты 

Белоруссия
 Бычки — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Бычки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Бычки — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Бычки — до 1969 года название деревни Новый Свет в Ивьевском районе Гродненской области.

Россия
 Бычки — деревня в Барятинском районе Калужской области.
 Бычки — село в Большеулуйском районе Красноярского края.
 Бычки — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Бычки — село в Фатежском районе Курской области.
 Бычки — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Бычки — деревня в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Бычки — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Бычки — деревня в Дмитровском районе Орловской области.
 Бычки — деревня в Залегощенском районе Орловской области.
 Бычки — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Бычки — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Бычки — село в Сараевском районе Рязанской области.
 Бычки — деревня в Шумячском районе Смоленской области.
 Бычки — село в Бондарском районе Тамбовской области.

См. также